Натан Едрієн (, 7 грудня 1988) — американський плавець, п'ятиразовий олімпійський чемпіон.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

Плавці США
Олімпійські чемпіони США
Срібні олімпійські медалісти США
Бронзові олімпійські медалісти США
Олімпійські чемпіони з плавання
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2008
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2012
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2012
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2016
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2016
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2008
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2012
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2016
Бронзові олімпійські медалісти з плавання
Срібні олімпійські медалісти з плавання
Призери з плавання чемпіонатів світу з водних видів спорту
Призери Панамериканських ігор з плавання
Призери чемпіонатів світу з плавання на короткій воді
Призери Панамериканських ігор 2019 року
Срібні призери Панамериканських ігор
Спортсмени зі штату Вашингтон
Плавці вільним стилем